La Semajno de Kulturo Internacia (così detta in esperanto; anche nota come Settimana di Cultura Internazionale o con l'acronimo SKI) è una manifestazione di durata settimanale organizzata aperiodicamente dalla Gioventù Esperantista Italiana (con la collaborazione della Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) in varie località italiane, in collaborazione con le amministrazioni comunali del luogo.

La settimana è dedicata principalmente ad incontri fra giovani esperantisti stranieri, coordinati dalla Gioventù Esperantista Italiana ed ospitati per l'occasione dalla comunità locale, e studenti di scuole medie e superiori del territorio. Di concerto con le autorità locali, la SKI prevede anche diverse attività culturali collaterali, come concerti, incontri aperti alla cittadinanza, degustazione di piatti tipici dei paesi di provenienza.

Edizioni 
La prima edizione della manifestazione si è svolta nell'autunno 2008:
 18-24 settembre 2008, San Giuliano Terme(PI) con la collaborazione dei comuni di Cascina, Vecchiano, Buti, Calci, Vicopisano.

Una seconda edizione è prevista a Terranuova Bracciolini (AR).

Note

Collegamenti esterni 
 
 .
 http://www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21621_Settimana+di+Cultura+Internazionale.html
 

Manifestazioni esperantiste